Кафедральный собор Ла-Платы, посвящённый Непорочному зачатию Девы Марии, — крупнейший римско-католический храм в городе Ла-Плата в Аргентине и один из крупнейших в Латинской Америке. Это здание в неоготическом стиле находится в географическом центре города, напротив центральной площади, Пласа Морено, и мэрии.

План собора был разработан архитектором Эрнесто Майером под руководством городского архитектора Педро Бенуа. Архитекторов вдохновляли здания соборов в Амьене и Кёльне. Первый камень был заложен в 1884 году.

В 1930-х годах, опасаясь того, что фундамент не выдержит нагрузки, строительные работы были остановлены. Шпили остались незавершёнными, а также не были проведены наружные работы. В середине 1990-х годов был представлен амбициозный план по завершению работ, который был воплощён в жизнь. Этот план включал:
 Усиление фундамента;
 Реставрацию кирпича на стыках;
 Завершение двух шпилей, шести башен, 200 вершин и 800 шпилей;
 Установку колокольни с 25 колоколами.

Имея высоту 111,9 метра, собор является четвёртым по высоте в Америке.

См. также 
 Список самых высоких церквей мира
 Архиепархия Ла-Платы

Здания и сооружения Ла-Платы
Католические храмы Аргентины
Неоготическая архитектура Аргентины
Здания и сооружения, заложенные в 1884 году
Культовые сооружения, построенные в 1999 году
1999 год в Аргентине
Появились в 1990-е годы в Аргентине